Дми́трий Пахо́мов: Пахомов, Дмитрий Александрович (1878—1924) — русский прозаик и учёный-искусствовед.
 Пахомов, Дмитрий Фёдорович (1920—1945) — Герой Советского Союза.